Harrträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Harrträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (1,19 km²)
Harrträsket, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (1,77 km²)
Harrträsk, banvaktsställe och tågmötesstation i Gällivare kommun, 
Lill-Harrträsket, sjö i Sorsele kommun,  (12,1 ha)
Stora Harrträsket, sjö i Sorsele kommun,  (1,18 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn